Szuhai István (1551–1608) nyitrai püspök
Földes László írói álneve